Люсе́-су-Балло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 175 км на північний схід від Нанта, 21 км на північ від Ле-Мана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Люсе-су-Баллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сарта